Николай Кисляко́в: Кисляков, Николай Андреевич (1901—1973) — советский этнограф, историк.
 Кисляков, Николай Иванович (1918—2004) — художник-живописец и иллюстратор, автор картины «Юноша Ломоносов на пути в Москву» (1948).  
 Кисляков, Николай Михайлович (1861—?) — русский земский статистик.